Ellis se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Debra J. Ellis
 John Ellis
 Job Bicknell Ellis
 Janet Pamela Ellis
 L. Scott Ellis
 L.T. Ellis
 Martin Beazor Ellis
 Marion Durbin Ellis
 Max Mapes Ellis
 Roger P. Ellis